Geoff – variante del nome proprio di persona inglese maschile Geoffrey
 Geoff – terra immaginaria del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Geoff – personaggio della serie animata A tutto reality
 Geoff – personaggio della serie televisiva EastEnders
 Geoff – personaggio della serie televisiva Shortland Street
 Geoff – personaggio della soap opera Brookside

Pagine correlate 
Geoffrey (disambigua)
Geoffroy
Jeff